Жессе́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Вандёвр-сюр-Барс. Округ коммуны — Бар-сюр-Об.

Код INSEE коммуны — 10178.

Коммуна расположена приблизительно в 175 км к востоку от Парижа, в 75 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 38 км к востоку от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 264 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 158 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 111 были экономически активными, 47 — неактивными (показатель активности — 70,3 %, в 1999 году было 73,7 %). Из 111 активных работали 102 человека (52 мужчины и 50 женщин), безработных было 9 (4 мужчины и 5 женщин). Среди 47 неактивных 7 человек были учениками или студентами, 24 — пенсионерами, 16 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об